Kohlrusch ist der Name von

 Birgit Kohlrusch (* 1965), deutsche Skilangläuferin
 Clemens Kohlrusch (1818–1892), auch: Georg Clemens Kohlruch, Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Rainer Kohlrusch (* 1946), deutscher Fotograf
 Werner Kohlrusch (1908–1983), deutscher Maler und Zeichner